SEAT Léon II (type 1P) var en lille mellemklassebil fra SEAT.

Modellen kom på markedet i Spanien allerede i juni 2005, og i andre europæiske lande i september 2005. Modellen var ligesom bl.a. Volkswagen Golf V, Audi A3 8P og Škoda Octavia II bygget på Volkswagen-koncernens A5 (PQ35)-platform. Modellen fandtes ligesom forgængeren kun som femdørs. En usædvanlig detalje var de i C-søjlen integrerede bageste dørhåndtag, ligesom på diverse Alfa Romeo-modeller.

León II blev valgt til Årets Bil i Danmark 2006.

Varianter 
León II fandtes i udstyrsvarianterne León (grundudstyr), Reference, Reference Copa, Style, Style Copa, FR (Formula Racing) og Cupra R.

Tidligere udstyrsvarianter var bl.a. Stylance, Comfort Limited, Sport, Sport Limited og Cupra (Cup Racing) og Copa Edition (kun 55 stk.).

Modelhistorie

Motorer

Referencer

Eksterne henvisninger 

2
Små mellemklassebiler
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 2005
Biler fra 2000'erne
Biler fra 2010'erne
Årets Bil i Danmark